Ortega pode referir-se a:

Pessoas
 Daniel Ortega, Presidente da Nicaragua
 Humberto Ortega, Nicaraguan military leader  
 Juan Ortega y Montañés (1627–1708) 
 Ariel Arnaldo Ortega, futebol argentino 
 José Ortega y Gasset, filósofo espanhol  
 Casimiro Gómez Ortega, médico e botânico espanhol

Localidades
 Ortega município de Tolima, Colombia

Ficção
 Ortega, personagem da série Castlevania.

Desambiguação